Зе Карлос (порт. José Carlos de Almeida, нар. 14 листопада 1968, Презіденте-Бернардес) — бразильський футболіст.